Лапча́тка сре́дняя, или промежу́точная () — как правило, многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Вероятно, гибридогенный таксон, возникший в результате скрещивания лапчатки норвежской и лапчатки серебристой.

Описание 
Многолетнее, реже двулетнее травянистое растение с утолщённым каудексом. Стебли приподнимающиеся, до 20—50 см высотой, в верхней половине ветвящиеся, густо облиственные, крепкие. К цветению сохраняется развитая прикорневая розетка листьев. Железистое и войлочное опушения отсутствуют, имеются только мягкие длинные и короткие простые волоски.

Листья пальчато-сложные, пятерные (верхние стеблевые — тройчатые), с сидячими листочками, по всему краю с обычно неравными тупыми или островатыми зубцами, покрыты густым мягким опушением с обеих сторон.

Цветки многочисленные, в густом щитковидном соцветии. Лепестки бледно-жёлтого цвета, в числе пяти, округлой или обратнояйцевидной формы, на верхушке обычно с неглубокой выемкой, равны чашелистикам по длине или превышают их. Тычинок около 20.

Семянки эллиптической формы, сплюснутые с боков, 1—1,2×0,7—0,8 мм.

Диплоидные числа хромосом — 2n = 28, 42, 56.

Распространение 
Распространена от Средней Европы до Западной Сибири, также интродуцирована в Северную Америку.

Регулярно встречается в местах совместного произрастания лапчатки норвежской и лапчатки серебристой, обычна в населённых пунктах, в парках, по окраинам полей.

Таксономия 
Действительное описание (диагноз) Potentilla intermedia было опубликовано в книге Mantissa plantarum (1767) Карла Линнея: Potentilla foliis radicalibus guinatis, caulinis ternatis, caule erectiusculo ramosissimo — «лапчатка с пятерными прикорневыми и тройчатыми стеблевыми листьями, с приподнимающимся сильно ветвистым стеблем». Линней считал вид промежуточным между Potentilla argentea и Potentilla norvegica. В настоящее время считается гибридогенным видом, образующимся в местах пересечения их ареалов и сохраняющимся в результате апомиксиса.

Описан вид «из Швейцарии».

 — вероятно возникает при возвратном скрещивании с Potentilla argentea, отличается часто краснеющим стеблем, более глубоко надрезанными листочками с подвёрнутым краем, слабо развитым войлочным опушением с нижней стороны листьев, часто немногоцветковыми соцветиями.

 — двулетнее растение с тонким корнем, к цветению без развитой розетки листьев, лепестки лопатчатой формы, без выемки на верхушке.

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

средняя
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Mantissa Plantarum